San Vito kan syfta på:
 San Vito (bilmärke) – bilmärke från Brasilien

Geografi

Costa Rica 

 San Vito, Costa Rica, Puntarenas,

Italien 

 San Vito sullo Ionio, kommun, Kalabrien, Provincia di Catanzaro, 

 San Vito Lo Capo, kommun, Sicilien, Trapani, 
 San Vito, Sydsardinien – kommun i Italien, Sardinien, Sydsardinien, 
 San Vito Romano, kommun, Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale, 
 San Vito di Cadore, 
 San Vito, Treviso, 
 San Vito, Milano, 
 San Vito, Modena, 
 San Vito, Umbrien, Provincia di Terni, 
 San Vito, Apulien, Provincia di Bari, 
 Colle San Vito, ort, Abruzzo, Provincia dell' Aquila, 
 San Vito, Padova, 
 San Vito, Salerno, 
 San Vito, Brescia, 
 San Vito, Bolzano, 
 San Vito, Piemonte, Provincia di Cuneo, 
 San Vito (ort i Italien, Veneto, Provincia di Belluno, lat 45,96, long 11,72), 
 San Vito, Lazio, Provincia di Latina, 
 San Vito, Avellino, 
 San Vito, Vicenza, 
 San Vito, Ferrara, 
 San Vito, Trento,

Kroatien 

 Vidova gora, berg, Dalmatien, 

Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar